Имена ректора и начелника Будве, млетачких племића:

-{Andrea Pasqualigo}-, отпутовао је из Будве 17. јула 1797. године. Претходно је предао власт града у руке црногорског митрополита.

Литература 
 Средњовјековни статут Будве, у издању Историјског архива Будве, 1988. године (Са италијанског превео Никола Вучковић).

Спољашње везе 
 Списак млетачких ректора и начелника града Будве (1442—1797)

Млетачка власт у приморју Црне Горе у средњем вијеку
Млечани